La Copa Coca Cola de Chipre 2012/13 o () se disputó desde 7 de noviembre hasta el 22 de mayo. Participan 28 equipos, que juegan en la primera ronda en el sistema de eliminación directa.

Primera ronda 

La primera ronda se disputó el 7 de noviembre, el 21 de noviembre y el 31 de noviembre de 2012

Cuadro final

Referencias 

Chipre en 2012
Chipre en 2013
Copa de Chipre de Fútbol
Fútbol en 2012
Fútbol en 2013